FIC est un acronyme pouvant désigner : 

 Fédération internationale de canoë, l'instance dirigeante internationale du canoë-kayak ;
 Fédération internationale de crosse, l'instance dirigeante internationale de crosse ;
 Forum international de la cybersécurité, un événement européen lancé en 2007 par la Gendarmerie Nationale ;
 , un centre gérant et diffusant de l'information sur la sécurité des vols ; 
 First International Computer, une entreprise taïwanaise d’électronique qui produit du matériel informatique et de l’électronique embarqué.
 Festival International Cubano, festival de salsa à Orange.
Fic. est une abréviation pouvant désigner : 
 fiction.

Homonymie d'acronyme